Rilion Gracie (Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 1963) é um mestre de Jiu-jítsu brasileiro. Filho do Grande Mestre Carlos Gracie sr, criador da arte marcial brasileira Brazilian Gracie Jiu-Jitsu (BJJ) e do sistema de alimentação baseado na combinação de alimentos, que veio a ser conhecido como Dieta Gracie.

Cresceu ao lado de seus irmãos e primos, vivendo intensamente o Jiu Jitsu desde a infância. Sob a influência de seu pai, Carlos Gracie sr., seu irmão Rolls Gracie (considerado um dos principais responsáveis pela modernização do Jiu Jitsu) e seu tio Hélio Gracie, começou a competir muito cedo.

Durante 15 anos, competiu inúmeros campeonatos de Jiu Jitsu. Em mais de vinte anos como faixa-preta, nunca foi finalizado, nem em lutas oficiais nem em treinos.

Durante a adolescência, Rilion decidiu por dedicar-se principalmente ao aprimoramento da guarda. À época, a guarda era considerada uma posição basicamente defensiva, com o objetivo de neutralizar o jogo do adversário. Através das técnicas inovadoras desenvolvidas por seu irmão Rolls Gracie, a guarda se tornou mais e mais ofensiva, e Rilion começou a ver mais opções na parte inferior. Seu aprimoramento técnico o fez ser considerado como “o melhor guard player da família Gracie”, nas palavras do campeão Rickson Gracie.

Em seus mais de 25 anos como professor de Jiu Jitsu e MMA, Rilion foi responsável pelo treinamento de muitos campeões internacionais, incluindo representantes da família Gracie como Renzo Gracie, Ralf Gracie, Kyra Gracie, Rolles Gracie, Igor Gracie, Gregor Gracie, Daniel Gracie e Roger Gracie.

Em 1990, Rilion estabeleceu academia em Florianópolis, e mais tarde em Curitiba. Uma década depois, mudou sua residência para Miami, onde reside com sua esposa Chris e seu filho Roggan Gracie. Hoje, as Rilion Gracie Academies estão presentes em três continentes. O time Rilion Gracie faz parte de um conjunto de equipes da Família Gracie, denominado "Gracie Elite" ou "RGA" (iniciais): Rilion Gracie Team, Renzo Gracie Team, Ralph Gracie, Ryan Gracie, Roberto Gordo e Roger Gracie. A Família unida com suas equipes, reúne quase 250 filiais espalhadas pelo Brasil e em todo o mundo, treinando lutadores e competindo em alto nível tanto no Jiu Jitsu como no MMA. 

Foi sócio de Gustavo Bebianno.

Bibliografia

  Brazilian Jiu Jitsu. Marc Walder, New Holland Publishers, 2008. ISBN 1845377605
  Gracie Jiu-Jitsu. Hélio Gracie, Editora Saraiva, 2007. ISBN 8502061844
  Carlos Gracie: o criador de uma dinastia. Reila Gracie, Editora Record, 2008. ISBN 8501080756

Ligações externas
  - Biografia de Rilion Gracie no site BJJ Heroes
  - Biografia de Rilion Gracie no site da Rilion Gracie Jiu Jitsu Academy Curitiba
  - Biografia de Rilion Gracie em seu site oficial

Lutadores de jiu-jitsu do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Família Gracie